Home Team ist der Titel folgender Filme:

 Home Team (1998), Originaltitel von Home Team – Ein treffsicheres Team, Sportkomödie von Allan A. Goldstein
 Home Team (2022), Sportkomödie von Charles und Daniel Kinnane